Bion z Abdery – filozof starożytny, kontynuator szkoły Demokryta
 Bion z Borystenes – grecki filozof
 Bion ze Smyrny – grecki poeta, autor bukolików
 Bion (miejscowość) – miejscowość we Francji